Lord Baltimore bezeichnet:

 Baron Baltimore, erblicher britischer Adelstitel der Peerage of Ireland
 Lord Baltimore Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller